Рибера-де-Арриба (, ) — муниципалитет в Испании, входит в состав комарки Овьедо, провинции Астурия. Занимает площадь 21,98 км². Население составляет 2009 человек. Мэр городка — Хосе Рамон Гарсия Саис (), представитель Испанской социалистической рабочей партии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos
 Consorcio de la Montaña Central Asturiana
 Estado del Embalse de Alfilorios

Муниципалитеты Астурии